Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu - sala widowiskowa szkoły muzycznej w Toruniu, w której odbywają się uroczystości, gale oraz  imprezy ogólnoszkolne i miejskie.

Lokalizacja 
Sala koncertowa ZSM położona jest w północnej części Torunia w dzielnicy wrzosy w bliskim sąsiedztwie Teatru Lalkowego Zaczarowany Świat.

Historia 
Budowa sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu jest ściśle związana z mającą miejsce w 2005 roku  reorganizacją placówek oświatowych w mieście, polegającą na m.in. skonsolidowaniu budynków Szkoły Muzycznej i jej rozbudowie o salę koncertową. Dotychczas budynki tej szkoły znajdowały się w trzech lokalizacjach, co było bardzo uciążliwe zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, a także uniemożliwiało jej rozbudowę o sale koncertową, która jest ważnym elementem działalności dydaktycznej każdej szkoły muzycznej. Do wybudowania owej sali oraz wcześniejszego połączenia obiektów tej placówki przyczyniła się również dyrektor tej szkoły, Dorota Zawacka – Wakarecy.

W nowej siedzibie przy ulicy Szosa Chełmińska 224/226 po obiektach Zespołu Szkół nr 3 i Pogotowiu Opiekuńczym szkoła rozpoczęła pracę 1 września 2006 roku. Wcześniej budynki te zostały poddane gruntownej modernizacji i adaptacji do specyficznych warunków nauki przedmiotów artystycznych. 

Idea budowy sali koncertowej dla ZSM zbiegła się z przygotowaniami przez władze miasta do budowy sali koncertowej dla siedziby Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Planowano wówczas wybudowanie jednej, spełniającej potrzeby zarówno orkiestry symfonicznej, jak i szkoły muzycznej, sali. Jednak ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. 

Budowę sali koncertowej rozpoczęto w 2009 roku, a zakończono ją rok później. Znacząco poszerzyła ona ofertę dydaktyczną placówki. Jest również ważnym punktem na mapie kulturalnej Torunia, gdyż odbywają się w niej liczne koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej. Szkoła Muzyczna w Toruniu może poszczycić się jedną z najlepszych baz dydaktycznych w Polsce.

Charakterystyka 
Sala koncertowa to dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, budynek o 2782 m kw. powierzchni całkowitej. Zaprojektowany został przez Spółkę Projektowania Architektonicznego Sadowski - Sadowska z Poznania. Obiekt został dobudowany po lewej stronie obecnego kompleksu szkolnego i na wysokości drugiej kondygnacji połączony z nim łącznikiem.

Znajduje się tu główna sala, która pomieści orkiestrę symfoniczną, chór i audytorium na 300 miejsc. Na parterze znajduje się foyer, sala prób z organami oraz niewielką widownią, biuro, magazyny, pomieszczenia techniczne i socjalne, garderoba damska i męska; na piętrze: studia, trzy sale dydaktyczne i bufet. Ściany sali głównej wyłożone są panelami akustycznymi. Sala wyposażona jest w oświetlenie sceniczne, elementy elektroakustyczne, kurtynę oraz kulisy. Zagospodarowano również teren wokół niej: wykonano parking na 70 miejsc, drogi wewnętrzne i nasadzono zieleń.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona szkoły

Oświata w Toruniu
Toruń
Muzyka w Toruniu
Ogólnodostępne obiekty kulturalne w Toruniu
Toruń
Sale widowiskowe